Micheletti ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Micheletti (* 1954), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Pat Micheletti (* 1963), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Roberto Micheletti (* 1948), honduranischer Präsident